Il singolare femminile del torneo di tennis Bristol Open 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Kerry Melville 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (semifinali)
 Billie Jean King (Campionessa)

 Rosie Casals (semifinali) 
 Françoise Dürr (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1972